Hidroksipregnenolon se može odnositi na:

 17α-Hidroksipregnenolon
 21-Hidroksipregnenolon

Vidi još
 Hidroksiprogesteron

Прегнани